Rastičevo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Rastičevo, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rastičevo, un village situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rastičevo, un village situé dans la municipalité de Kupres et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Rastičevo, un village situé dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar.